Frederico "Feche" Rodriguez, né en 1980 en Argentine, est un joueur argentin de rugby à XV jouant au poste de talonneur. Il mesure 1,83 m pour 110 kg.

Biographie

Clubs successifs 

  2000-2009 (capitaine)
 URBA 2002-2009 
 El Salvador Rugby 2009-

En équipe nationale
Il effectue son premier test match avec l'Argentine le  à l’occasion d’un match contre l'équipe du Chili (victoire 79-8).

Palmarès

En équipe nationale
(au 29/12/2009)
 1 sélection
 1 essai
 5 points
 Sélections par saison : 1 en 2007.

Argentine -21 ans (en 2000)

Liens externes 
 

Joueur international argentin de rugby à XV
Talonneur (rugby à XV)
Joueur d'El Salvador Rugby
Naissance en décembre 1980